A Segunda División 1992–93-as szezonja volt a bajnokság hatvankettedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az UE Lleida lett.

Végeredmény

Rájátszás

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2